De nombreux navires de la Marine royale néerlandaise ont reçu le nom de HNLMS De Ruyter  (en néerlandais : Hr.Ms. ou Zr.MS. De Ruyter) nommé d'après l'amiral Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607-1676) :

 , une frégate de 54 canons convertie en cuirassé bordé en 1863.
 , un croiseur non protégé de classe Atjeh. 
 , un navire de défense côtière de classe Koningin Regentes.
  ou HNLMS Van Ghent,  un destroyer de classe Admiralen.  
 , un unique croiseur léger.  
 , un croiseur de  (prévu comme De Zeven Provinciën, rebaptisé après le naufrage en 1935 de De Ruyter). Il a été vendu au Pérou en 1973 et rebaptisé BAP Almirante Grau (CLM-81). 
 , une frégate de  lance-missiles. 
 , une frégate de .

Notes 

De Ruyter